Пургино — название населённых пунктов:

Россия 
 Пургино — деревня в Медвежьегорском районе Республики Карелия.
 Пургино — посёлок в Касли Челябинской области.